Трули Гран При е отбор от Формула Е, създаден през 2014 г. от бившия пилот от Формула 1 Ярно Трули. Отборът замества отказалия се от участие Дрейсън Рейсинг, като последният става технически партньор на Трули ГП. На 15 декември 2015 г. Трули ГП обявява, че напуска шампионата.

История

Сезон 2014/15 
Като пилоти дебютния сезон започват Ярно Трули и Микела Черути. Два дни преди старта в Маями Черути обявява, че се отказва от сериите по „професионални причини“, а Трил намира заместник в лицето на бившия пилот на Ред Бул, Торо Росо, Форс Индия и Испания Рейсинг във Формула 1 Витантонио Лиуци, който по същото време кара почивката си в Маями. В последните два кръга Лондон Алекс Фонтана заменя Лиуци, който има ангажименти в Азиатските ГТ серии.

Трули ГП се представя най-слабо от всички отбори, завършвайки на последното десето място със 17 точки. Едва два пъти пилоти на отбора завършват в зоната на точките, а Ярно Трули успява да спечели и една пол позиция. При пилотите Трули завършва на 20-о място с 15 точки, а Лиуци – 23-ти с 2 точки. Черути и Фонтана не записват точки и заемат съответно 29-о и 33-то място.

Сезон 2015/16 
След падането на забраната за разработка на собствена задвижваща система през сезон сезон 2015/16, Трули се решава на сътрудничество с Мотоматика. Ярно Трули се отказва от мястото си в болида, за да се концентрира в управлението на тима, а за свой заместник избира Салвадор Дуран, който през по-голямата част от миналия сезон кара за Амлин Агури. Лиуци запазва мястото си. Отборът не получава разрешение да стартира в първия кръг в Пекин, защото не успява да предостави болидите си навреме за техническия преглед преди състезателния ден, тъй като електромоторите и инвенторите са задържани по-дълго на митницата. Два дни преди състезанието от втория кръг в Путраджая става ясно, че Салвадор Дуран напуска Трули ГП, а Ярно Трули не успява да намери друг пилот и решава самият той да седне в болида, въпреки че вече е прекратил състезателната си кариера. Трули обвинява Дуран в неспазване на договора между двете страни. Тъй като Трули ГП пропуска първия старт в Пекин, смяната на пилоти не попада в ограничението за две смени на пилот на един болид в рамките на сезона. Трули ГП обаче така и не успява да стартира и във втория кръг, тъй като болидите им издържат техническия преглед преди състезателния ден. Няколко дни преди третия кръг в Пунта дел Есте отборът преустановява участието си във Формула Е.

Пилоти

Резултати

Източници 

Отбори от Формула Е
Автомобилен спорт в Швейцария
Организации в Лугано